Jyllandsserien 2020-21, en af flere femtebedste fodboldrækker i Danmark, afvikles i efteråret i 4 puljer med hver 8 hold, der mødes både hjemme og ude = 14 kampe.
De 4 bedste fra pulje 1 og 2 samles i foråret i et oprykningsspil. Tilsvarende for pulje 3 og 4. Vinderne af begge oprykningspuljer rykker op i Danmarksserierne.
De 4 nederste fra pulje 1 og 2 samles i foråret i en pulje, hvor det gælder om at undgå nedrykning til Serie 1. Tilsvarende for pulje 3 og 4.

Da der i sæsonen forinden ikke var nogle nedrykkere fra Danmarksserierne, grundet Covid-19, men to hold, der rykkede op, var der ekstraordinært 2 oprykkere mere fra Serie 1.
De 8 oprykkere var: Gundersted IF, Jetsmark IF, Skive IK II, Brabrand IF II,
ASA, IF Statskundskab, Aabenraa BK og Sædding/Guldager IF.

Pulje 1 

Frederikshavn fI var ude i et oprykningsspil mod Tjørring IF som afslutning på sæsonen forud,
som måtte afbrydes grundet Covid-19. Efter 0-3 ude blev det kun 2-2 hjemme, og Frederikshavn fI måtte forblive i Jyllandsserien.

Gundersted IF og Jetsmark IF erstattede Aabybro IF og Aalborg Freja,
der begge måtte en tur ned i Serie 1.

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Pulje 2 

Skive IK II erstattede Dronningborg BK, der i sæsonen 2020-21 optræder i den jyske Serie 1.

Skive var en af de to plads to klubber fra Serie 1, der kom med op.

Søften GF kom over fra 2019-20 Pulje 3, som erstatning for Tjørring IF, der rykkede op i Danmarksserien.

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Pulje 3 

IF Statskundskab som toer samt ASA og Brabrand IF som puljevindere
var de nyoprykkede til denne pulje.

Fuglebakken KFUM var ude i et oprykningsopgør mod Horsens fS. Efter et nederlag på 1-2 ude blev det kun til 0-0 hjemme. Dermed blev det til
oprykning for Horsens fS.

Da der således blev 9 klubber i Århus, overgik Lyseng til Pulje 4.

ASA står for Arbejder Sport Aarhus, en gammel klub tæt på det indre Aarhus.

IF Statskundskab er idrætudøvere fra Aarhus Universitet, men spiller deres kampe ved Hasle Skole.

Vatanspor er etableret af tyrkere, som navnet antyder; men har medlemmer af mange forskellige oprindelser.

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Pulje 4 

Sædding-Guldager IF og Aabenraa BK afløste Fredericia FF og FC Sønderborg.

Den geografiske placering af FC Skanderborg og Odder IGF II kan ses under Pulje 2.

Samlet set er 11 af de 32 klubber i de 4 grupper andethold; heraf de 4 i denne pulje.

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Referencer 

Fodboldsæson 2020-21